Układ (pakt, system)

Polityka, gospodarka i społeczeństwo 
 Układ wojskowy
 układ polityczny
 układ geopolityczny
 Układ Warszawski
 Pakt Północnoatlantycki
 układ powiązań
 Układ Ribbentrop-Mołotow
 układ z Dayton
 układ z Schengen
 pakt z diabłem
 Układ (slogan polityczny)
 układ gry
 układ dłużniczy

Fizyka  
 układ fizyczny
 układ ciał
 układ złożony
 układ odniesienia
 układ refrakcyjny
 układ termodynamiczny
 układ optyczny
 układ współrzędnych 
 układ jednostek
 układ SI
 układ jednostek miar MKSA
 układ dynamiczny
 układ dynamiczno-statyczny
 układ statyczny
 układ termodynamicznie otwarty
 układ termodynamicznie zamknięty 
 układ termodynamicznie izolowany
 układ otwarty (automatyka)
 układ domknięty (teoria systemów)
 układ zamknięty (automatyka)

Astronomia 
 Układ Słoneczny
 układ planetarny

Biologia 
 Układ narządów
 układ pokarmowy
 układ hormonalny
 układ nerwowy
 układ odpornościowy
 układ kostny
 układ limfatyczny
 układ glimfatyczny
 układ krążenia
 układ pozapiramidowy
 układ oddechowy
 układ wydalniczy
 układ moczowy
 układ rozrodczy
 układ siateczkowo-śródbłonkowy
 układ bodźcotwórczo-przewodzący serca
 układ ekologiczny

Chemia 
 układ chemiczny
 układ żelazo-węgiel
 układ okresowy pierwiastków
 układ żelazo-cementyt

Elektronika 
 układ scalony
 układ elektroniczny
 układ cyfrowy
 układ analogowy 
 układ sekwencyjny
 układ hybrydowy
 układ trójfazowy
 układ koincydencyjny

Informatyka 
 układ QWERTY
 układ sekwencyjny
 układ wejścia-wyjścia
 układ klawiatury

Matematyka 
 układ równań
 układ współrzędnych
 układ liczbowy
 układ dwójkowy
 układ dziesiętny
 układ szesnastkowy

Technika 
 układ automatyki
 układ sterowania
 układ adaptacyjny
 układ jezdny
 układ napędowy
 układ napędowy roweru
 układ rozruchowy gaźnika
 układ przejściowy
 układ kompensacyjny gaźnika
 układ regulacji stałowartościowej
 układ nadążny 
 układ regulacji ekstremalnej
 układ regulacji adaptacyjnej
 układ łańcuchowy
 układ grawitacyjny
 układ wtryskowy
 układ zapłonowy
 układ wylotowy
 układ smarowania
 układ dolotowy
 układ doładowania
 układ inercjalny
 układ nieinercjalny
 układ środka masy
 układ hamulcowy
 układ hydrauliczny
 układ korbowy
 układ elektropneumatyczny

W silnikach 
 układ zasilania
 układ rozrządu
 układ rozrządu silnika spalinowego
 układ smarowania silnika spalinowego
 układ chłodzenia silnika
 układ biegu jałowego
 układ przejściowy
 układ CRT
 układ PF
 układ mono
 układ nośny
 układ jezdny
 układ przeniesienia napędu
 układ kierowniczy

Media 
 Układy – amerykański serial telewizyjny z lat 2007 - 2012 w reżyserii Daniela Zelmana
 Układ – norweski serial telewizyjny z 2014 r. w reżyserii Cecilie Mosli
 Układ – amerykański film z 1969 r. w reżyserii Elii Kazana, adaptacja jego własnej powieści
 Układ – brytyjsko-amerykański film z 2013 r. w reżyserii Johna Crowley'a

Zobacz też 

 system
 teoria systemów
 zespół
 związek